VZW steht für:
 Verizon Wireless, US-amerikanischer Mobilfunkbetreiber
 Vorzeichenwechsel, Merkmal einer mathematischen Funktion bei der Kurvendiskussion

vzw bzw. v.z.w. steht für:
 Vereniging zonder winstoogmerk, juristische Person belgischen Rechts, die dem deutschen eingetragenen Verein entspricht, siehe Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht

VZW